El término Avilés puede referirse a:
Geografía
Avilés, un concejo y una ciudad del Principado de Asturias, en España.
Avilés, una parroquia del concejo anterior, en el Principado de Asturias, en España.
Avilés, una pedanía de Lorca (Murcia), España. En la misma provincia existe la localidad de Avileses, en la pedanía de Jerónimo y Avileses.
El adjetivo avilés se aplica también a lo perteneciente o relacionado con la ciudad de Ávila o con su provincia, aunque se utiliza más el sinónimo abulense.
Ría de Avilés, accidente geográfico en Asturias.
Personas
Gabriel de Avilés y del Fierro, virrey del Río de la Plata y del Perú.
José de Avilés, I marqués de Avilés y autor del libro "Ciencia Heroyca Reducida a las Leyes Heráldicas del Blasón"
Lucho Avilés, periodista y comunicador uruguayo.
Títulos nobiliarios 
 Marquesado de Avilés (1761), creado en 1761 a favor de José de Avilés, actualmente caducado.
 Marquesado de Avilés, creado en 1897 a favor de María del Carmen González-Carvajal y Cabañas, actualmente en vigor
 Condado de Avilés, creado en 1794 a favor de José de Avilés, actualmente caducado.
Otros
Festival Intercéltico de Avilés y Comarca, evento estival anual celebrado en Avilés, Asturias.